Агломерация (от  — присоединяю, накапливаю):

 Городская агломерация — компактное скопление населённых пунктов.
 Региональная агломерация — компактное территориальное размещение городских населённых пунктов, объединённых интенсивными хозяйственными, трудовыми и культурно-бытовыми связями.
 Агломерация (металлургия) — образование спеканием относительно крупных пористых кусков из мелкой руды или пылевидных материалов. При агломерации легкоплавкая часть материала, затвердевая, скрепляет между собой твердые частицы.
 Агломерация (микробиология) — образование скоплений микроорганизмов.

См. также 
 Конгломерат